José Manuel Rodríguez  puede referirse a:

José Manuel Rodríguez Delgado (1915-2011), médico neurofisiólogo español;
José Manuel Rodríguez Cuadros (1949-), político peruano, ministro de relaciones exteriores del Perú (2003-2005);
José Manuel Rodríguez Carretero (1966-), político español;
José Manuel Rodríguez Uribes (1968-), filósofo y político español, ministro de cultura y deporte de España (2020-);
José Manuel Rodríguez Portela (1962-), exfutbolista español;
José Manuel Rodríguez Becerra (1965-), entrenador colombiano;
José Manuel Rodríguez Romeo (1976-), exfutbolista español.